Ahuachapán steht für:

 Ahuachapán (Departamento), Departamento in El Salvador
 Ahuachapán (Stadt), Stadt im gleichnamigen Departamento